Галу́н може означати:

 Галун — мінерал класу природних сульфатів
 Галун — стрічка або тасьма, що застосовується в оздобленні уніформи, меблів

Персоналії 
 Галун-Блох Марія (1910—1998) — американська дитяча письменниця